symbool voor het element xenon
een paramilitaire organisatie, voorheen bekend als Blackwater Worldwide en sinds eind 2011 als Academi